Страницата съдържа списък с най-високите места, достигнати от български шахматисти в световната шахматна ранглиста. Водещата организация в спорта шахмат е FIDE (световна шахматна федерация). От 1971 г. насам FIDE публикува ранглистата си с най-добри шахматисти според техния ЕЛО рейтинг. Предварителни ранглисти за периода 1967 – 1971 г. са достъпни в базата данни на OlimpBase.

Най-успешният български шахматист в историята е Веселин Топалов, който е бил номер 1 в ранглистата на FIDE за общо 27 седмици между април 2006 и декември 2009 г.

Списък с български шахматисти, достигнали най-високо в ранглистата на FIDE

Вижте също 
 ЕЛО
 Световна шахматна федерация
 Първенство по шахмат на България
 Шахматна олимпиада

Източници